Gersbronn bezeichnet:

 Gersbronn (Dinkelsbühl), Stadtteil der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach in Bayern
 eine frühere Bezeichnung eines Ortsteils der Stadt Schillingsfürst im Landkreis Ansbach in Bayern, siehe Bersbronn